Als Illertalbahn oder Illerbahn werden verschiedene Eisenbahnstrecken zwischen Ulm und Oberstdorf bezeichnet, die dem Lauf der Iller folgen:  

 Bahnstrecke Augsburg–Ulm im Abschnitt Ulm–Neu-Ulm
 Bahnstrecke Kempten (Allgäu)–Neu-Ulm 
 Bahnstrecke Buchloe–Lindau im Abschnitt Kempten–Immenstadt
 Bahnstrecke Immenstadt–Oberstdorf